Wilhelm Niemöller ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Niemöller (Kurator) (1831–1915), deutscher Unternehmer und Kurator 
 Wilhelm Niemöller (Theologe) (1898–1983), deutscher Pfarrer, Theologe und Kirchenhistoriker
 Wilhelm G. Niemöller (1928–2017), deutscher Maler und Bildhauer